Садковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Садковщина — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Садковщина — деревня в Дзержинском районе Минской области.